Als luxemburgischer Staats- und Premierminister wird der Regierungschef des Großherzogtums Luxemburg bezeichnet. Ab 1848 war die Bezeichnung Staatsminister (vom Staatsoberhaupt eingesetzt), ab 1989 zusätzlich Premierminister.

Weblinks 

!
Luxemburg
!